Příjmení Achmedov nosí více významných osobností:

 Bachtyjar Achmedov (* 1987) – ruský zápasník–volnostylař kumycké národnosti
 Firangiz Achmedova (1928–2011) – ázerbájdžánská operní pěvkyně, sopranistka
 Ljutvi Achmedov (1930–1997) – bulharský zápasník turecké národnosti
 Odil Achmedov (* 1987) – uzbecký fotbalový záložník

Externí odkazy